Le Championnat d'Allemagne de football D3 2011-2012 est la quatrième édition de la 3. Liga.

Participants

Compétition

Classement 

 
|
|couleur1=width=50%|

|}

Barrage 

À la fin de la saison, le  de 2. Bundesliga affrontera la troisième meilleure équipe de 3. Liga pour une double confrontation aller/retour, promotion-relégation.

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Allemagne de football D3

Liens externes 
  Site de la Fédération allemande de football
  Site de la 3. Liga

2011-2012
Football M3
Allemagne M3
Championnat M3